Glynn Pedersen (ur. 29 kwietnia 1981 w Thunder Bay) – brytyjski skoczek narciarski do 2000 reprezentujący Kanadę. Olimpijczyk (2002. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1999), a także trzykrotnie mistrzostw świata juniorów (1997–1999). Medalista mistrzostw Kanady. Były rekordzista Wielkiej Brytanii w długości skoku narciarskiego.

Przebieg kariery

Reprezentacja Kanady (do 2000) 
Pedersen urodził się w Kanadzie i początkowo reprezentował ten kraj. Jego trenerem był wówczas Jeremy Baig, były pięciokrotny mistrz Kanady w skokach narciarskich. W barwach tego kraju startował w zawodach międzynarodowych – m.in. w konkursach Pucharu Kontynentalnego. W marcu 1998 w zawodach tego cyklu w Schönwald im Schwarzwald zajął 7. pozycję.

W 1999 wystąpił podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999 w Ramsau. Podczas konkursu na dużej skoczni zajął 52. miejsce wśród 67 startujących. Na skoczni normalnej był 62. w stawce 69 zawodników. Był to jego jedyny start w mistrzostwach świata.

W barwach Kanady Pedersen wystąpił także dwukrotnie w mistrzostwach świata juniorów – w 1998 w konkursie indywidualnym zajął 32. pozycję, a rok później był 49.

Reprezentacja Wielkiej Brytanii (od 2000) 
Po zmianie obywatelstwa w 2000, zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej musiał odbyć roczną karencję i nie mógł startować w żadnych oficjalnych międzynarodowych zawodach. Do startów w zawodach powrócił latem 2001. Wystąpił wówczas w 5 konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Łącznie zdobył wówczas 67 punktów, dzięki czemu zajął 35. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego najlepszym rezultatem było 7. miejsce podczas konkursu indywidualnego na Skoczni Olimpijskiej w Calgary.

1 września 2001 w Park City w drugiej serii konkursu indywidualnego Letniego Pucharu Kontynentalnego ustanowił swój rekord życiowy, który wynosi 113,5 metra i był rekordem Wielkiej Brytanii w długości skoku narciarskiego mężczyzn.

W sezonie 2001/02 występował głównie w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Zgodnie z ustalonymi przez Brytyjski Komitet Olimpijski kryteriami, aby Pedersen mógł wystartować w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w dniu 5 stycznia 2002 musiał zajmować miejsce w górnej połowie klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Pedersen zajmował wówczas 61. miejsce wśród 180 sklasyfikowanych zawodników, dzięki czemu wypełnił kryteria i został zgłoszony do igrzysk.

W kwalifikacjach do konkursów olimpijskich zajął 55. miejsce na skoczni normalnej i 62. na skoczni dużej, w związku z czym nie zakwalifikował się do konkursów głównych.

Wziął także udział w 50. Turnieju Czterech Skoczni. Nie zakwalifikował się jednak do żadnego z konkursów głównych, zajmując 88. miejsce w kwalifikacjach w Oberstdorfie, 85. pozycję w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, 89. miejsce w kwalifikacjach w Innsbrucku oraz 76. pozycję w kwalifikacjach w Bischofshofen.

Po sezonie 2001/2002 zakończył sportową karierę.

Życie prywatne 
Urodził się 29 kwietnia 1981 w Thunder Bay. Jest dzieckiem brytyjskich rodziców, Mary i Glynna, pochodzących z Norwegii. Ma trzy starsze siostry. Po przyjęciu brytyjskiego obywatelstwa w 2000 przeprowadził się do miejscowości Hebden Bridge koło Manchesteru. Zna język francuski i angielski. Jest kawalerem, nie ma dzieci.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty G. Pedersena na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Brytyjscy skoczkowie narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1981